Der 1. Crefelder Skaterhockeyclub 1987 e.V. (kurz: Crefelder SC) ist ein reiner Inline-Skaterhockey-Club aus Krefeld. Die Nachwuchsmannschaften des Crefelder SC konnten bislang zahlreiche Deutsche Meistertitel erlangen. Die Herrenmannschaft spielt aktuell in der 1. Inline-Skaterhockey-Bundesliga.

Ergebnisse Herrenmannschaft seit 2001

Ergebnisse Schülermannschaft seit 2001

Ergebnisse Jugendmannschaft seit 2001

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Deutscher Inline-Skaterhockeyclub
Sportverein (Krefeld)